Северная Македония во время Народно-освободительной войны Югославии (, ) стала полем битвы между партизанскими частями Народно-освободительной армии Македонии и болгарскими, немецкими и албанскими оккупационными войсками. Война на территории сегодняшней Северной Македонии началась 11 октября 1941 и завершилась изгнанием оккупантов 19 ноября 1944. Это рассматривается как часть Народно-освободительной войны Югославии.

Хронология

1941 год: оккупация страны и начало освободительной войны 
После начала Апрельской войны территория Северной Македонии была оккупирована с востока болгарскими, а с запада итальянскими и албанскими войсками. Королевская армия Югославии фактически не оказала сопротивления противнику, поскольку подавляющая часть войск была разгромлена немецкими частями в северной части страны. После капитуляции Югославии территория Северной Македонии была разделена на две части: Вардарская Македония фактически досталась Албании (в том числе города Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Преспа), а остальная часть Северной Македонии с главным городом Скопье вошла в состав Болгарии.

В конце апреля 1941 года в горкомах Коммунистической партии Югославии городов Прилеп, Тетово, Куманово, Охрид, Битола, Велес, Крушево, Кавадарци и других было принято решение о составлении манифеста к населению Северной Македонии с призывом к началу войны против оккупантов. Однако эти планы были сорваны: секретарь македонского отдела Коммунистической партии Югославии Методие Шаторов бойкотировал очередной съезд партии и бежал в Болгарию, чтобы вступить в Болгарскую рабочую партию и бороться за объединение югославской Македонии с коммунистической Болгарией. В ЦК КПЮ это расценили как предательство и 24 июля 1941 исключили Шаторова из партии. Его место занял Лазар Колишевский.

В апреле и мае 1941 года фактически уже началась партизанская война: независимые группы Движения Сопротивления начали устраивать взрывы на аэродромах, уничтожая самолёты ВВС Болгарии, подрывать грузовики и железнодорожные составы. В мае ЦК КПЮ сформировал Военную комиссию по подготовке вооружённого восстания на территории Северной Македонии.

В сентябре произошли первые вооружённые столкновения с болгарскими военными частями близ Богомилского тоннеля, на железной дороге Велес-Прилеп и в селе Водно близ Скопья. В том же месяце был сформирован Штаб партизанских отрядов по руководству вооружённым действиями: в состав штаба вошли Лазар Колишевский, Мирче Ацев, Страшо Пинджур, Михайло Апостолский и Цветко Узуновский. Ещё в августе был сформирован 1-й Скопский партизанский отряд, который стал первым партизанским отрядом на территории Северной Македонии.

1941—1944 годы: ход боевых действий 
Официальной датой начала сопротивления стало 11 октября 1941 года, когда Прилепский партизанский отряд атаковал полицейский участок в Прилепе. Это стало сигналом к началу вооружённого выступления антифашистов Македонии против германских, болгарских, итальянских и албанских фашистских захватчиков.

На совещании в Скопье, которое состоялось в январе 1942 года, был подготовлен отчёт о ходе стычек и действий вооружённых отрядов. К лету 1942 года некоторые территории Северной Македонии были полностью очищены от оккупантов. Народно-освободительное движение усилилось после того, как его возглавил Светозар Вукманович, который имел все полномочия для организации новых ячеек Коммунистической партии Югославии на македонских землях. В марте 1943 года в Тетово была основана Коммунистическая партия Македонии, секретарём ЦК которой стал Лазар Колишевский.

Со 2 по 4 февраля 1943 в Преспе состоялся Съезд партии, на котором было принято решение об организации Антифашистского собрания по народному освобождению Македонии, органов власти Народно-освободительного движения и издании Манифеста о целях освободительного движения. После капитуляции Италии 8 сентября 1943 территории, освобождённые от оккупантов, расширились значительно. Македонцам удалось отбить Кичево и Дебар, а вскоре восстание вспыхнуло близ Струги, Охрида и Преспы. Главный штаб Народно-освободительных партизанских отрядов Македонии был переименован в Главный штаб Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Македонии.

Благодаря созданию регулярных вооружённых сил война против оккупантов открыто перешла в войну за освобождение территории Северной Македонии и создание македонского государства. Именно тогда при Главном штабе стали появляться первые иностранные военные миссии, а вскоре македонцы установили радиосвязь с Верховным штабом НОАЮ и начали переговоры с немецким командованием в Струге об обмене военнопленных. Северная Македония была разделена на пять оперативных зон, в каждой из которых были свои органы власти. Состоялись вскоре и два Съезда Антифашистского вече народного освобождения Югославии, на которых присутствовали делегаты от Македонии.

1944 год: завершение войны в Северной Македонии 
После Февральского похода и серии летних наступательных операций 1944 года македонцы приступили к завершающему этапу освобождения родных земель от захватчиков. 2 августа 1944 в монастыре святого Прохора Пчинского состоялся первый Съезд Антифашистского собрания по народному освобождению Македонии. На Съезде было принято решение о признании нового государства Македонии как федеральной единицы Демократической Федеративной Югославии. 19 ноября 1944 года Вардарская Македония была полностью освобождена от захватчиков, и таким образом появилась Народная Республика Македония. Так завершилась Народно-освободительная война на территории Северной Македонии.

Македонцы продолжили войну за освобождение всей территории Югославии и дальше: всего службу в Народно-освободительной армии несли около 66 тысяч солдат и офицеров, распределённые по семи дивизиям и трём корпусам. Македонцы участвовали в освобождении Сербии, направив туда три корпуса, а 15-й корпус продолжил борьбу и на территории Срема. В мае 1945 года македонцы завершили войну, добив остатки несдавшихся коллаборационистов на соседних территориях и разгромив регулярные части немецких и хорватских войск.

На войне погибло около 24 тысяч солдат и офицеров, из них примерно 7 тысяч евреев, по 6 тысяч сербов и македонцев, 4 тысячи албанцев и тысяча болгар. От 3 тысяч человек были арестованы и казнены по обвинению в военных преступлениях против мирного населения и сотрудничестве со странами блока Оси. 14 тысяч мирных граждан (из них 5 тысяч этнических македонцев) стали жертвами террора против мирного населения.

Галерея

Примечания

Литература 
 Енциклопедија Југославије (књига пета). «Југославенски лексикографски завод», Загреб 1962. година.
 Војна енциклопедија (књига пета). Београд 1973. година.
 Македонска енциклопедија (књига друга). «МАНУ», Скопље 2009. година.

История Северной Македонии
Югославия во время Второй мировой войны